René Thomas peut désigner :
 René Thomas (1865-?), tireur sportif français ;
 René Thomas (1886-1975), pionnier de l'aviation et pilote automobile français ;
 René Thomas (1926-1975), guitariste de jazz belge ;
 René Thomas (1928-2017), biochimiste belge en génétique.